Messy Slick — спільний студійний альбом американських реперів Мессі Марва та Мітчі Сліка, виданий 27 травня 2007 р. лейблами Siccness.net, Scalene Records і Wrongkind Records. Реліз посів 95-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums.

Виконавчі продюсери: Мессі Марв та Мітчі Слік. Зведення, мастеринг: Стів Вішез. Оформлення: Джон Тікс; Дженні Мензел (малюнок).

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Мессі Марва